Een verkeersweg:
 N972 (België)
 N972 (Nederland), zie Provinciale weg 972

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing